USS Accentor je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Accentor (AMc-36) 
 USS Accentor (LCIL-652)

Accentor